est une expression anglo-saxone signifiant « le paradis peut attendre ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre original du Ciel peut attendre, film d' sorti en 1943 ;
 , titre original du Ciel peut attendre, film de  sorti en 1978.

Musique

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , EP de  sorti le  ;
 , EP d' sorti le .

Chanson 

 , chanson de Charlotte Gainsbourg présente sur l'album IRM sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Grave Digger présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe de hard rock Iron Maiden présente sur l'album Somewhere in Time sorti le  ;
 , chanson de Meat Loaf présente sur l'album Bat Out of Hell sorti le  ;
 , chanson de Michael Jackson présente sur l'album Invincible sorti le  ;
 , chanson de Sandra présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi